Anna Majcher (ur. 1962) – polska aktorka
 Danuta Majcher (ur. 1998) – polska judoczka
 Mackie Majcher – postać fikcyjna, bohater Opery za 3 grosze
 Paweł Majcher (ur. 1975) – dziennikarz polski
 Stanisław Majcher (ur. 1936) – piłkarz polski
 Władysław Majcher (1920-1944), oficer PSZ na Zachodzie, odznaczony Orderem Virtuti Militari